1947 NBA Playoffs odbyły się w czasach, gdy liga nazywała się BAA (Basketball Association of America). W finałach Philadelphia Warriors pokonała Chicago Stags 4-1.

Przebieg

Pierwsza runda

Philadelphia Warriors vs. St. Louis Bombers

Cleveland Rebels vs. New York Knicks

Półfinały

Washington Capitols vs. Chicago Stags

Philadelphia Warriors vs. New York Knicks

Finały

Philadelphia Warriors vs. Chicago Stags

Linki zewnętrzne 
 1947 BAA Playoffs

1947 w koszykówce
National Basketball Association Playoffs

fi:BAA-kausi 1946–1947#Pudotuspelit